Персонажі давньогрецької міфології
 Еол — повелитель вітрів
 Еол — син Елліна
 Еол — син Гіппота
Інше
 Еол — персонаж твору Дж. Р. Р. Толкіна «Сильмарилліон»

Див. також 
 Еолові відклади — геологічні утворення, названі на честь повелителя вітрів Еола